Дейнекін — хутір Некліновського району Ростовської області Росії.
 Дейнекін — хутір Благодарненського району Ставропольського краю Росії.

Див. також 
 Дейнеківка

Дейнекін — українське прізвище. Походить від слова «дейнека», що в перекладі з турецької означало «дрючок», «кий», або озброєну киями козацьку юрбу. За Борисом Грінченком словом дейнеки вперше названий піхотний полк, складений у 1657 р. полтавським полковником Мартином Пушкарем з усілякого наброду, погано озброєного.

 Дейнекін Валерій Дмитрович (1955–2003) — український актор, режисер-постановник, заслужений артист України (з 1998 року).
 Дейнекін Георгій Стефанович (1771–1832) — останній бібліотекар Києво-Могилянської академії перед її ліквідацією, пізніше — штатний священик Київського Софіївського собору.
 Дейнекін Павло Іванович (1918−1945) — гвардії лейтенант, командир танкової роти 19-ї гвардейської танкової бригади, Герой Радянського Союзу.
 Дейнекін Петро Степанович (1937-) — російський військовик, Герой Російської Федерації, генерал армії, колишній командувач ВПС СРСР.

Дейнекіна 
 Дейнекіна Ірина Іллівна () — українська акторка, заслужена артистка України Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Лукича Кропивницького.

Див. також 
 Дейнека

Примітки